Música
 Go West (álbum) — álbum dos Village People
 Go West (banda) — banda britânica

Cinema
 Go West (1925) — filme mudo com Buster Keaton
 Go West (1940) - filme com os irmãos Marx

Desambiguação